Die Bezirksliga Neubrandenburg 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Nord Torgelow sicherte sich nach 1975 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und stiegen zum dritten Mal in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach vier Spielzeiten die BSG Einheit Strasburg und der letztjährige Absteiger aus der DDR-Liga die BSG Demminer Verkehrsbetriebe ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren nach siebenjähriger Abwesenheit die BSG Traktor Ducherow (Staffel 1), nach drei Jahren die BSG Lokomotive Prenzlau (Staffel 2) und Vorjahresabsteiger Einheit Teterow (Staffel 3).


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79